Иероним Геркуланус Бумбун (, 5 августа 1937 года, Индонезия) — католический прелат, архиепископ Понтианака с 26 февраля 1977 года, член монашеского ордена капуцинов.

Биография 
27 июля 1967 года Иероним Геркуланус Бумбун был рукоположён в священника в монашеском ордене капуцинов.

19 декабря 1975 года Римский папа Павел VI назначил Иеронима Гекулануса Бумбуна вспомогательным епископом архиепархии Понтианака и титулярным епископом Капры. 27 мая 1976 года состоялось рукоположение Иеронима Гекулануса Бумбуна в епископа, которое совершил архиепископ Семаранга кардинал Юстинус Дармоджувоно в сослужении с епископом Кетапанга Габриэлем Веллемом Силлекенсом и архиепископом Медана Альфредом Гонти Пием Датубарой.

26 февраля 1977 года Иероним Гекуланус Бумбун был назначен архиепископом Понтианака. С 1982 по 1990 год был апостольским администратором епархии Сангау.

Примечания

Ссылки 
 Информация 

Католические архиепископы Индонезии